Пшемислав Ратиборський - правитель Ратиборського князівства (1290–1306 рр.)
 Лешек Ратиборський - правитель Ратиборського князівства (1306–1336 рр.)
 Вацлав II Ратиборський - правитель Ратиборського князівства (1437–1456 рр.)
 Ян V Ратиборський - правитель Ратиборського князівства (1456–1493 рр.)
 Мікулаш VI Ратиборський - правитель Ратиборського князівства (1493–1506 рр.)
 Ян VI Ратиборський - правитель Ратиборського князівства (1493–1506 рр.)
 Валентин Горбатий - правитель Ратиборського князівства (1493–1521 рр.)
 Владислав Опольсько-Ратиборський (бл. 1225 — 1281/1282) — князь Каліський в 1234–1244 роках, Велюнський в 1234—1249 роках, Опольсько-Ратиборський в 1248—1281/1282 роках. відомий також як Володислав I Опольський.